Дина́р — может означать:

 Динар — единица валюты различных стран.
 Динар — единица меры и веса в мусульманских странах, равная 240 аруз.

Топоним 
 Динар — город и район Турции.
 Динар — коммуна во Франции, в регионе Бретань, департаменте Иль и Вилен.
 Динар — хребет в Иране.
 Динар (шахрестан) — шахрестан Ирана.
 Динар (заповедник) — заповедник в Иране.

Фамилия 
 Динар, Дидье (род. 1977) — французский гандболист, двукратный олимпийский чемпион.

См. также 
 Золотой динар
 Денарий
 Динара (значения)